Cabot kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cabot (ö),

USA 

 Cabot, Arkansas, ort, Lonoke County, 
 Cabot (ort i USA, Vermont), Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar